Camille Cottin (1910-1988), joueur puis entraîneur français de football ;
 Camille Cottin (1978-), actrice française.